Delegatura Ambasady RP w Saratowie, Delegatura Ambasady Polski (Представительствo посольства Польши) - polski urząd konsularny działający epizodycznie jako delegatura ambasady RP w ZSRR ewakuowanej do Kujbyszewa w 1942.

Do kompetencji terytorialnej urzędu należał obwód saratowski.

Jej działalność została ograniczona z chwilą opuszczenia okolic Saratowa przez 5 Dywizję Piechoty.

Delegaci 
 1942 - Witold Godlewski, delegat

Siedziba 
Mieściła się w Saratowie.

Zobacz też 
 Ambasada RP w Moskwie

Bibliografia 
 Beata Szubtarska: Ambasada polska w ZSRR w latach 1941–1943, Wydawnictwo DiG Warszawa 2005

Przypisy 

Saratów
Saratów
Stosunki polsko-rosyjskie